Высоков — русская фамилия.

Известные носители 
 Высоков, Василий Васильевич — доктор экономических наук, профессор, председатель Совета директоров банка «Центр-инвест»;
 Высоков, Михаил Станиславович (1955-) — историк, кандидат исторических наук, доцент, директор Сахалинского центра документации новейшей истории  
 Высокова, Светлана Юрьевна (1972-) — российская конькобежка, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2006 года.